Germany – esonimo inglese della Germania
 Germany – township degli Stati Uniti d'America, in Pennsylvania
 Germany first – espressione usata nella strategia bellica della seconda guerra mondiale
 Gaël Germany – calciatore francese

Pagine correlate
Germania (disambigua)
Live in Germany (disambigua)

Altri progetti